If I'm Lucky – film del 1946 diretto da Lewis Seiler
 If I'm Lucky – album di Zoot Sims e Jimmy Rowles del 1978
 If I'm Lucky – singolo del 2017 di Jason Derulo